Brazil kan syfta på:

 Brazil (film) – regisserad av Terry Gilliam
 Brazil (1944) – en amerikansk film från 1944
 Brazil (musikgrupp) – på Immortal Records
 Brazil (singel) – en singel av Bebi Dol
 Brazil (musikalbum av Men at Work) – ett livealbum av Men at Work
 Brazil (musikalbum av Rosemary Clooney) – ett musikalbum av Leslie Ann Jones
 Jets to Brazil – en indierockgrupp
 Little Brazil – en indierockgrupp från Omaha, Nebraska, USA
 Brazil – sången Aquarela do Brasil

Personer
 Gary Brazil (1962–), en engelsk fotbollsspelare

Geografi

Antarktis 

 Mount Brazil,

Brasilien 

 Brasilien, självständig stat,

USA 

 Brazil, Indiana, countyhuvudort, Clay County,

Se även
 Terceira – en portugisisk ö som tillhör ögruppen Azorerna, tidigare kallad Ilha da Brasil eller Bracile